LNC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Lengbati (Papua Nuova Guinea)